Ногес () — испанская фамилия.

Известные носители 

 Ногес Акунья, Алехандро (1907—1989) — аргентинский шахматист.
 Ногес, Хуан Хосе (1909—1998) — испанский футболист.